Peter Brown (1700-as évek) angol természettudós
 Peter Brown (1935) ír történész
 Peter Brown (1935–2016) amerikai színész
 Peter Brown (?) angol üzletember (Beatles, Brian Epstein)
 Peter Brown (?) brit hangmérnök (Pink Floyd)
 Pete Brown (1940) angol költő, dalszövegíró (Cream)
 Peter Brown (énekes) a Material Girl Madonna-dal egyik szerzője